Оспіна () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Давід Оспіна — колумбійський футболіст
 Маріано Оспіна Перес — 17-й президент Колумбії
 Маріано Оспіна Родрігес — президент Нової Гранади та Гранадської Конфедерації
 Педро Нель Оспіна — 11-й президент Колумбії